Агам:

 Агам — округ в составе провинции Западная Суматра.
 Агам, Яаков (род. 1928) — современный израильский художник, один из создателей кинетического искусства.